Burg Schwarzenstein steht für die Burgruinen:

 Burg Schwarzenstein (Geisenheim) in der Gemeinde Geisenheim im deutschen Bundesland Hessen
 Burg Schwarzenstein (Obersaxen) in der Gemeinde Obersaxen im Schweizer Kanton Graubünden